FKE steht für:
 Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn
 Franz-Keldysh-Effekt in Halbleitern
 Forschungsinstitut für Kinderernährung
 Bahnhof Kelkheim (DS100-Code)

FKE